Чемпіонат Польщі з футболу 1980  — проводився у 1979—1980 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Шомбєркі» (Битом).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1980
Польща
Польща
1979 у польському спорті
1980 у польському спорті